Tandoori peut faire référence à plusieurs choses :

 Tandoori, un terme culinaire employé pour des aliments cuits dans un tandoor ;
 Tandoori, un mélange d'épices utilisé dans la cuisine indienne ;
 Tandoori, album du groupe de rock français Eiffel sorti en 2007.

Voir aussi 
 Tandori, série de bande dessinée humoristique.